Ні́де — місто в Туреччині;
 Ні́де — провінція Туреччини з центром в однойменному місті;
 «Ніде́» — художній фільм 1997 року про розгульне життя каліфорнійської молоді.